Il singolare del torneo di tennis Tashkent Open 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Tim Henman che ha battuto in finale Marc Rosset 7-6 (7-2), 6-4.

Teste di serie

  Evgenij Kafel'nikov (semifinali)
  Tim Henman (campione)
  Marc Rosset (finale)
  Javier Sánchez (quarti di finale)

 Hicham Arazi (quarti di finale)
 Francisco Clavet (semifinali)
 Nicolas Kiefer (primo turno)
 Vince Spadea (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tashkent Open 1997
ATP Tour 1997